Fudbalski klub "Kom" ('FK Kom Podgorica; FK Kom; FK KOM; Kom; ćirilica Фудбалски Клуб Ком Подгорица) je nogometni klub iz Podgorice, Crna Gora.

O klubu 
FK "Kom" je prvotno osnovan 1935. godine, a obnovljen 1958. godine. Djelovanje kluba je najviše vezano uz podgorička (do 1992. godine Titograd) naselja Doljani i Zlatica. Naednih desetljeća se natjecao u Titogradskoj podsaveznoj ligi (kasnije Crnogorska liga - Južna regija) i Crnogorskoj republičkoj ligi.  
Početkom 2000.-ih dolazi do prvih većih uspjeha. U sezoni 2001./02. su prvaci Crnogorske republičke lige, 2002./03. osvajaju 2. lgu Srbije i Crne Gore - Jug (koja se sastojala od crnogorskih klubova), te sezoni 2003./04. igraju u Prvoj ligi Srbije i Crne Gore, iz koje ispadaju nakon jedne sezone.  
Osamostaljenjem Crne Gore, 2006. godine, "Kom" je postao član Prve crnogorske lige, u kojoj je igrao do sezone 2009./10., a narednih sezona "Kom" je pretežno član Druge crnogorske lige.

Stadion 
"Kom" igra na Stadionu Zlatica, koji je otvoren 2016. godine. 
 
Stari stadion se također nalazio u Zlatici, blizu lokacije novog stadiona, a "Kom" je na njemu igrao od 1958. do 2015. godine.

Uspjesi

Nakon 2006. (Crna Gora) 
 Druga crnogorska liga 
 prvak: 2016./17. 
 doprvak: 2018./19. 

 Treća crnogorska liga - Srednja regija 
 prvak: 2012./13. 

 Kup Srednje regije 
 pobjednik: 2012.

Od 1991./92. do 2005./06. (SRJ / SiCG)  

 2. liga SiCG - Jug / 1. Crnogorska liga 
 prvak: 2002./03. 
 doprvak: 2004./05. 
 trećeplasirani: 2005./06. 

 Crnogorska republička liga 
 prvak: 1991./92., 2001./02. 
 doprvak: 1992./93. 
 trećeplasirani: 1994./95. 

 Crnogorska liga - Srednja regija 
 prvak: 1997./98. 

 Republički kup Crne Gore 
 pobjednik: 1991./92., 1995./96.

Do 1991. (FNRJ / SFRJ) 
 Crnogorska republička liga  
 trećeplasirani: 1989./90., 1990./91. 

 Prvenstvo Titogradskog podsaveza / Crnogorska liga - Srednja regija 
 prvak: 1969./70.

Pregled plasmana

Unutrašnje poveznice  
 Podgorica

Vanjske poveznice 
 int.soccerway.com, FK Kom Podgorica 
 worldfootball.net, FK KOM Podgorica 
 globalsportsarchive.com, FK Kom Podgorica 
 srbijasport.net, Kom 
 sportdc.net, Kom 
 transfermarkt.com, Kom Podgorica

Izvori 
 
 futbolas.lietuvai.lt, FK Kom Podgorica, pristupljeno 22. travnja 2020. 
 futbolas.lietuvai.lt, Kom-2 Podgorica, pristupljeno 22. travnja 2020.  
 foot.dk, Kom Podgorica , pristupljeno 22. travnja 2020. 
  

Crnogorski nogometni klubovi
Nogomet u Podgorici